Dutchman steht für:
 Dutchman (Amiri Baraka), Stück
 Dutchman (Film)
Siehe auch
 Dutchman Island
 Dutchman Run 
 Big Dutchman 
 Dutschmann 
 Floating Dutchman
 Flying Dutchman, eine Segebootsklasse